Меса може да се отнася за:
 Название на литургията в Римокатолическата църква;
 Музикална форма, изградена върху основния каноничен текст на католическата литургия;
 Ла Меса (Калифорния), град в Калифорния;
 Коста Меса (Калифорния), град в Калифорния;
 Меса, населено място в Калифорния, окръг Иньо